„Легенда за белия глиган“ е български игрален филм (детски, комедия) от 2004 година на режисьора Ивайло Джамбазов, по сценарий на Ивайло Джамбазов, Ивайло Пенчев и Костадин Костадинов. Оператор е Ивайло Пенчев.

Сюжет 
Филмът е продължение на Резерват за розови пеликани.

Актьорски състав 
 Стефан Щерев – Илко
 Теодор Данов – Ярослав
 Константин Чичев – Емил
 Кръстьо Лафазанов – Д-р Стоянов
 Иван Джамбазов – рибаря Бай Ангел
 Емил Котев – иманяр Божидаров
 Биляна Петринска – иманяр Божидарова
 Теодор Елмазов – физкултурникът Пончев
 Даниела Кръстева – мед.сестра Деница
 Ивайло Аспарухов – бодигард на Божидарова
 Николай Димитров-Коки – бодигард на Божидарова

Външни препратки 
 

Филми на Ивайло Джамбазов
Български филми от 2004 година
Български детски филми